В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября по московскому времени и 10 ноября по бакинскому времени 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора были размещены российские миротворческие силы. В списке представлены случаи нарушения режима прекращения огня и линии соприкосновения как в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, так и в местах соприкосновениях ВС Армении и Азербайджана, зафиксированные и подтверждённые российской стороной.

Примечания 

Карабахский конфликт